Kozlovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kozlovice u Frýdku-Místku, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
Kozlovice u Nepomuka, Gemeinde im Okres Plzeň-jih
Kozlovice, auch Přerov IV, Stadtteil von Přerov, Okres Přerov
Kozlovice, Ortsteil von Záluží u Roudnice nad Labem, Okres Litoměřice